Гран-при Италии 1971 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 5 сентября 1971 года на трассе Монца.

Команда Лотус официально не заявилась на гонку в Италии из-за продолжавшегося судебного разбирательства по делу гибели её гонщика Йохена Риндта годом ранее. В Монце выступил только первый гонщик британской команды Эмерсон Фиттипальди на уникальном полноприводном и газотурбинном Lotus 56B. Чтобы избежать возможного вмешательства со стороны итальянских властей, команда на одну гонку приняла название World Wide Racing. Пилот Макларена Денни Халм уехал на соревнования в США и его команда также выступала только одним автомобилем.  выставил третий автомобиль с Майком Хэйлвудом за рулём.

Обладателем поула стал Крис Эймон (попутно принеся первый поул для французских двигателей Matra), рядом с ним на первом ряду стартового поля расположился Жаки Икс, Джеки Стюарт был только седьмым. С самого старта гонщики повели упорную борьбу за лидерство, которая продолжалась на протяжении всей гонки. Ни одному гонщику, в числе которых были Ронни Петерсон, Клей Регаццони, Франсуа Север, Майк Хейлвуд и другие, не удавалось лидировать более шести кругов подряд. На финише пять первых автомобилей уместились в 0,61 секунды, а первым из них был стартовавший с 11 места Питер Гетин, одержавший свою первую и единственную в карьере победу на этапе чемпионата мира, и опередивший ставшего вторым Ронни Петерсона на рекордные 0,01 секунду. Гетин также установил в этой гонке рекорд средней скорости прохождения дистанции Гран-при (242,62 км/ч), который продержится до 2003 года, так как уже в следующем сезоне Монца была замедлена тремя шиканами. Анри Пескароло установил быстрейший круг, как и в случае с Гетином, это достижение стало для него не только первым, но и единственным в его формульной карьере.

Гонка 

|}

 Отрыв в 0,01 с между 1-м и 2-м местами является минимальным за всю историю чемпионатов мира Формулы-1 (наравне с Гран-при США 2002 года, где отрыв составил 0,011 с).

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 
 Гран-при Италии 1971 года  на сайте Blog-Races.ru

Гран-при Италии